Songodin peut désigner :
Songodin, la localité située dans le département de Bassi au Burkina Faso ;
Songodin, la localité située dans le département de Boussouma (dans la province du Sanmatenga) au Burkina Faso ;
Songodin, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso ;
Songodin, la localité située dans le département de Tikaré au Burkina Faso.